Джобс () — английская фамилия. Известные носители:

 Джобс, Стив (1955—2011) — американский предприниматель, один из основателей компании Apple.
 Бреннан-Джобс, Лиза (род. 1978) — американская журналистка, дочь Стива Джобса.
 Пауэлл Джобс, Лорен (род. 1963) — американский миллиардер, бизнесвумен, вдова Стива Джобса.

См. также 
 «Джобс» или «Джобс: Империя соблазна» — художественный фильм Джошуа Майкла Штерна о жизни Стива Джобса c 1974 по 2001 год.